Freund är tyska för "vän". Det är även ett efternamn, och kan då syfta på:

 Georg Christian Freund (1821–1900=, dansk skulptör
 Gisèle Freund (1912–2000), tysk-fransk fotograf
 Hermann Ernst Freund (1786–1840), tysk-dansk skulptör
 John Lincoln Freund (1918–2010), amerikansk skådespelare, känd som John Forsythe
 Karl Freund (1890–1969), tysk-amerikansk filmfotograf och regissör
 Leopold Freund (1868–1943), österrikisk radiolog
 Pia Freund (född 1964), finländsk sångerska, sopran
 Severin Freund (född 1988), tysk backhoppare och utövare av nordisk kombination
 Wilhelm Freund, flera personer
 Wilhelm Freund (filolog) (1806–1894), tysk lexikograf
 Wilhelm Freund (musiker) (1892–1964), tysk-svensk dirigent, pianist och sångpedagog
 Wilhelm Alexander Freund (1833–1917), tysk gynekolog

Tyska efternamn
Jiddisch-efternamn